Лещиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Лещиновка — деревня в Глушковском районе Курской области.

Украина 
 Лещиновка — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Лещиновка — село в Христиновском районе Черкасской области.